Флокс:

 Флокс () — род растений семейства Синюховые.
 Флокс (Звёздный путь) — персонаж фантастического телевизионного сериала «Звёздный путь: Энтерпрайз».
 2С40 «Флокс» — российская самоходная артиллерийская установка.
 ФЛОКС — язык «Формализованное Логическое Описание Команд и Сигналов». Лёг в основу программного обеспечения бортового компьютера БИСЕР-4, который выводил советский челнок «Буран» на орбиту Земли.

Примечания